

Telewizja 
 Nieustraszony (Knight Rider) – serial telewizyjny emitowany w latach 1982-1986
 Nieustraszony 2000 (Knight Rider 2000)– film z 1991, kontynuacja serialu z lat 80
 Nieustraszony (Huò Yuánjiǎ) –  oparty na faktach film, opowiadający historię młodego mistrza sztuk walki Huo Yuanjia 
 Nieustraszony (Knight Rider) – serial telewizyjny emitowany w 2008 i 2009 na podstawie serialu telewizyjnego z lat 80.

Zobacz też 
 Nieustraszeni – serial przygodowy dla młodzieży emitowany w latach 1993-1996
 Nieustraszeni – reality show wyemitowany po raz pierwszy 11 czerwca 2001
 Fearless
 Knight Rider